WBL steht für:
 Women’s Professional Basketball League
 World Basketball League
 Bahnhof Blankenberg (Meckl) (DS100-Code)

WBl steht für:
 Wirtschaftsrechtliche Blätter

wbl steht für:
 Wakhi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Südost-Iranische Sprache der Wakhi

Abkürzung